Критозавр (Kritosaurus) — птахотазовий динозавр родини Гадрозаврові (Hadrosauridae), що існував у кінці крейдового періоду, 75-66 млн років тому, в Північній Америці. Його скам'янілі рештки знайшов в 1910 році Барнум Браун, учений з Американського музею природознавства в Нью-Йорку.

Опис 
Схожий за розмірами і зовнішнім виглядом на гадрозавра. Як і гадрозавр, він мав кістковий виступ на морді, проте у нього відсутній гребінь. Сягав завдовжки 13м. Важив від 2 до 3 т.

Класифікація

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки критозавра, розроблена Альбертом Пріето-Маркесом та Джонатаном Вагнером у 2012 році:

Примітки

Посилання 
 Kritosaurus en The Dinosaur Encyclopaedia 
 Kritosaurus en Grupo Paleo 
 Hadrosaurinae en Thescelosaurus
 Hadrosaurinae en Mikko`s Phylogeny Archive
 Kritosaurus en Duiops 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 1910